Valentia (lateinisch Stärke) bezeichnet:

in der antiken Geographie:
 Valentia (römische Provinz), eine römische Provinz in Britannien
 Valentia in Gallia Narbonensis, das heutige Valence in Frankreich
 Valentia auf Sardinien, das heutige Nuragus (Sardinien)
 Valentia in Hispania Tarraconensis, das heutige Valencia in Spanien
 Valentia in Bruttium, heute Vibo Valentia in Italien

Außerdem:
 Titularbistum Valentia der Römisch-katholischen Kirche
 Vickers Valentia, ein Flugzeugtyp
 Valentia Island, Insel vor der irischen Küste

Siehe auch:
 Valencia (Begriffsklärung)